Denumirea de Dragomirovo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Dragomirovo, un sat în comuna Radomir, regiunea Pernik;
 Dragomirovo, un sat în comuna Sviștov, regiunea Veliko Tărnovo.